Sila kan henvise til:
 Sila (buddhisme) – etiske normer i buddhisme
 Sila (bjergkæde) – bjergplateau og en historisk region i Calabrien i det sydlige Italien
 Sila (Tchad) – region i Tchad
 SILA – et videnskabeligt samarbejdsprojekt mellem Nationalmuseet i København og Grønlands Nationalmuseum og Arkiv i Nuuk, Grønland
 Forkortelse for Svensk Interkontinental Lufttrafik AB, det svenske statslige luftfartsselskab og medejer af SAS